Санжаров — фамилия; имеет женскую форму Санжарова.
 Санжаров, Иван Тихонович (1903—1981) — советский футболист, игравший на позиции вратаря; тренер и спортивный функционер.
 Санжаров, Шарап (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.

 Санжарова, Наталья Ивановна (род. 1950) — российский учёный в области радиоэкологии и сельскохозяйственной радиологии; член-корреспондент РАН.